TV Walter Abrahão (também chamada de TV WA) foi um canal de televisão por assinatura brasileiro. Inicialmente, a sua programação era voltada ao entretenimento e aos esportes, além de ter conteúdos para o público jovem. O nome da emissora era em referência ao locutor esportivo Walter Abrahão. Até março de 2022, a emissora pertencia a seu filho,  Walter Abrahão Filho.

História

Antecedentes 
No dia 9 de maio de 2020, o proprietário da Gamecorp, Fábio Luís Lula da Silva, anunciou a venda de 70% da ações da empresa, incluindo a PlayTV para o empresário Walter Abrahão Filho, encerrando assim uma saga de 13 anos e 11 meses no ramo de telecomunicações. Além de Fábio, também venderam totalmente a cota os irmãos  Fernando e Kalil Bittar. Em carta aberta, Fábio agradeceu os anos em que permaneceu a empresa, relembrando o auge da PlayTV em 2006, chegando a superar a extinta MTV Brasil na TV Aberta, além do Caso Gamecorp no mesmo ano, ocasionando no rompimento com o Grupo Bandeirantes de Comunicação em 2008 e consequentemente o fim das transmissões na TV Aberta, além do retorno via internet e em seguida na TV por assinatura.

2020 
Às 23h de 15 de maio de 2020, a PlayTV encerra sua programação, então composta por reprises e videoclipes. Sem aviso prévio, a TV WA entrou no ar às 2 horas do dia seguinte com a exibição de um institucional apresentando sua programação. A partir dali, o canal exibiu apenas pilotos gravados nos estúdios, com programas sem nomes definidos, fazendo parte do provisório Programa Walter Abrahão. Algumas atrações da PlayTV seguiram na sucessora como produções independentes, sem apresentar identificação. Sua programação estreou definitivamente em 13 de julho, após quase dois meses com pilotos e as reprises de partidas antigas.

A TV WA realizou sua primeira transmissão ao vivo em 28 de novembro ao cobrir o Campeonato Sul-Americano da BWF.

2021 
Em 25 de janeiro, o canal tinha adquirido todos os 56 jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 com as seleções membras da CONMEBOL, sendo sua primeira grade aquisição, pegando o mercado esportivo de surpresa. A TV WA transmitiria exclusivamente todas as partidas dos times sul-americanos, exceto os jogos das Seleções Brasileira e Argentina como mandantes — estes têm cobertura em TV fechada do SporTV. No dia 30, durante a transmissão ao vivo do Campeonato Italiano pela Rede Bandeirantes, o apresentador José Luiz Datena anunciou que as duas emissoras teriam fechado um acordo para as transmissões em TV aberta das eliminatórias. A informação foi negada posteriormente.

Seguindo com os investimentos esportivos, em 21 de fevereiro, o canal adquire os direitos para TV fechada do Campeonato Catarinense de Futebol e da Recopa Catarinense.

Em 5 de março, é comunicado que a TV WA perdeu os direitos de transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo. O principal motivo foi a falta de uma emissora parceira para o pagamento total dos preços pelos jogos, válidos em R$ 60 milhões.

Em 12 de março, a emissora anuncia o fim do esportivo Virando o Jogo, após quase um mês no ar, sob alegações de conflitos entre a direção do canal e a produção do programa. A atração com conteúdo esportivo bem produzido sofria com a falta de estrutura adequada para a transmissão do programa, falta do sinal HD, além da ausência de divulgação na própria emissora e nas redes sociais, incomodando toda a equipe. Três meses depois, em 15 de junho, a emissora relança o programa, agora sob o comando de Marcelinho Carioca.

Em 22 de março, a parceria com o portal Metrópoles chega ao fim, fazendo com que o programa Bate Boca Brasil, exibido desde 1° de fevereiro, fique restrito apenas ao canal do YouTube do portal, sendo substituído no dia 27 pelo Bate Boca Brasil Cover, tendo como apresentadores Evandro Santo e Fernanda Alves.  

Em 4 de abril, é comunicado que a TV WA perdeu os direitos de transmissão do Campeonato Catarinense de Futebol, devido a falta de repasse financeiro aos clubes e a Federação Catarinense de Futebol.

Em 4 de agosto, a Igreja Mundial do Poder de Deus do apóstolo Valdemiro Santiago aluga 6 horas de programação diária da emissora, das 6h ás 12h. Com a venda da programação, grande parte dos programas matinais deixam a grade do canal. Em 16 de outubro, a emissora deixa de exibir os programas da Igreja.

No dia 26 de Novembro, após meses sem muitas novidades, aluga várias faixas de programação ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, retransmitindo o sinal do Agro Canal de segunda a sexta-feira das 21h00 às 00 horas, e aos sábados e domingos das 10h00 às 15h30 e das 18h30 às 21h00.

2022 
A emissora deixa de produzir programas próprios logo no início deste ano, passando a reduzir ainda mais o seu espaço, exibindo apenas reprises, tendo como única produção ao vivo o programa MD1, por se tratar de um podcast. No mês de abril, a emissora vende seis horas de sua programação nas madrugadas e três horas nas manhãs para a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, além de manter os locatários das demais faixas, estas ocupadas pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, Medalhão Persa, Jóias Vip e a loja maçônica GLEMB, ocupando assim, mais da metade da grade de programação, tendo espaço livre das 6h às 7h, 14h30 às 15h e 18h às 20h30. Aos sábados e domingos, o canal não exibe suas produções, tendo todas as suas faixas tomadas por locatários. Além disso, a emissora também desativou todas as suas redes sociais e o site oficial, incluindo a transmissão ao vivo. Em 27 de maio, a emissora deixa de retransmitir a TV Plenitude aos finais de semana, voltando a exibir alguns de seus programas próprios, ainda em esquema de reprises. No entanto, os cultos continuam na programação de segunda a quinta.

Em março, Walter Abrahão Filho, vendeu metade da emissora para o empresário Jaime Egídio Ferreira Junior, diretor comercial da TV Guanandi, do missionário R. R.  Soares. Em 27 de julho, Walter Abrahão Filho se desfaz da emissora, vendendo sua cota para o empresário Alexandre Zalcman.

Encerramento do canal e relançamento da PlayTV 
No dia 4 de outubro de 2022, as redes sociais da PlayTV anunciaram o relançamento do canal na frequência em que a TV WA ocupa a partir do dia seguinte (5 de outubro), uma vez que o canal já passava por um processo de desmonte desde o início de 2022 com o fim da produção própria de programas, além do aumento da venda de horários para concessionários.

Controvérsias

Aquisição das Eliminatórias da Copa do Mundo 
Dois dias após a aquisição dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, foram divulgadas reportagens a respeito do patrimônio da emissora. Uma delas, publicada no UOL Esporte, diz a respeito da aquisição da competição pelo valor de US$11 milhões (equivalentes a R$60 milhões), totalmente abaixo do que era exigido pela produtora Mediapro que era de US$15 milhões (equivalentes a R$82 milhões), porém o pagamento foi feito á vista e o negócio fechado rapidamente. Investigações feitas pelo portal de notícia, indicam que o valor do evento esportivo é inferior ao valor real do canal, que é estimado em R$6,5 milhões. O canal também sofreu uma penhora de bens e contas por conta de uma dívida estimada em R$365 mil com a produtora Links Apoio Administrativo após quebra de contrato, já que a empresa realizava serviços durante a época em que pertencia a Gamecorp, além de que o proprietário Walter Abrahão Filho não teria uma quantia reserva para a aquisição dos direitos do evento, já que o mesmo declarou um valor de R$2,3 milhões durante as Eleições Estaduais no Paraná em 2018, quando se candidatou a deputado estadual. O empresário colocou como garantia carro, fundos e imóveis, além de uma empresa imobiliária, avaliada em R$20 mil em setembro de 2020, quando foi condenado a pagar a dívida para a Links Apoio Administrativo. As negociações dos direitos das Eliminatórias foram feitas por Márcio Morón, ex-executivo do Fox Sports, que é próximo de Eduardo Zebini, responsável pela operação de TV da CBF.  

No dia 5 de março de 2021, o canal perde os direitos das eliminatórias após não conseguir um canal parceiro para as coberturas, apesar das tentativas de negociação com a Rede Bandeirantes e TV Globo, não cumprindo uma das cláusulas de exigência da Mediapro.

Em 14 de março de 2021, é anunciado que a produtora Mediapro estaria preparando uma ação judicial contra a TV WA, sob acusação de calote, já que o canal não pagou a primeira parcela dos direitos de transmissão das eliminatórias. Em 27 de maio, os direitos de transmissão de todos os jogos das eliminatórias foram repassados ao Grupo Globo em todas as esferas (TV aberta, por assinatura e internet).

Perda dos direitos de transmissão do Campeonato Catarinense 2021 
Em 3 de abril de 2021, o canal iria transmitir a partida entre Joinville e Chapecoense, válidos pelo Campeonato Catarinense de Futebol de 2021 - Série A. Porém, por conta da falta de divulgação nas mídias e sem prévio aviso, a cobertura não aconteceu e o canal passou a exibir reprises de seus programas no lugar da partida. No dia seguinte, o jornalista esportivo Polidoro Júnior anuncia que a emissora não honrou o contrato com a Federação Catarinense de Futebol e devido ao atraso no pagamento referente aos direitos de transmissão do estadual, além da falta de repasse financeiro aos clubes, o contrato estava suspenso até segunda ordem, resultando no fim das transmissões esportivas no canal. Em 5 de abril, a SC Clubes anuncia o rompimento do contrato com a emissora. Houve uma tentativa por parte da Associação de Clubes de Santa Catarina em parcelar o valor total dos direitos de transmissão, estimados em R$1,2 milhões, para R$600 mil, um desconto de 50%. Com a recusa da emissora, teve uma segunda tentativa, agora com três prestações, sendo a primeira parcela com um valor de R$300 mil, com 50% do valor do primeiro contrato, enquanto que a segunda e a terceira seriam com 25%, valendo R$125 mil. Porém, não obteve acerto entre as partes. De acordo com a TV WA, um dos motivos que impossibilitaria o pagamento dos direitos de transmissão do estadual seriam questões comerciais, além da paralização do Catarinense em março pelo agravamento da Pandemia de COVID-19, o que teria prejudicado os negócios. Em nota, a SC Clubes anunciou que prepara uma ação judicial contra a emissora, sob alegação de calote, além de uma denúncia na Ancine, já que o sinal da mesma é carregado como canal brasileiro de conteúdo nacional qualificado, segundo a Lei da TV paga e uma reclamação formal ao Ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), devido a aproximação de Walter Abrahão Filho com o governo federal. O dono da emissora Walter Abrahão Filho confirmou o pagamento de R$50 mil a SC Clubes, mas referente a primeira parte do acordo que englobou a Recopa Catarinense de 2021. O empresário também disse que estava afastado das funções da emissora por conta da pandemia.

Canais de televisão por assinatura do Brasil
Canais de televisão fundados em 2020
Fundações em São Paulo em 2020
Canais de televisão extintos em 2022